No Mans Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 No Mans Island (Maine)
 No Mans Island (New Hampshire)
 No Mans Island (New Jersey)